Le nom Alain Côté désigne plusieurs personnes :
 Alain Côté (1957-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Alain Côté (1967-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Alain Côté (1973-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Alain Côté (1963-), escrimeur canadien.